Abdourazak Mahamoud Daher – calciatore gibutiano
 Ahmed Daher – calciatore gibutiano
 Eduard Daher – arcivescovo cattolico libanese
 Ignazio Michele IV Daher – quarto patriarca della Chiesa sira